«Могучие медики» () — американский комедийный телесериал канала Disney XD, премьерный показ которого состоялся 7 октября 2013 года. 3 сентября 2015 года было объявлено о закрытии сериала после второго сезона.

Сюжет 
Сериал повествует о лучших друзьях Казе и Оливере, которые тусуются в магазине комиксов, и они неожиданно открывают больницу, которая ухаживает за супергероями из комиксов.

Персонажи

Главные персонажи 
Казимирус (Каз) (Брэдли Стивен Перри) — лучший друг Оливера. Он безрассудный и импульсивный, но дружба для него всегда важнее всего.

Оливер (Джейк Шорт) — лучший друг Каза. Он осторожный и суеверный, но когда необходимо, он идет на риск.

Скайлар Шторм или Конни Валентайн (Пэрис Берелс) — супергерой. Она потеряла свои силы в битве с Аннигилятором. Оливер влюблен в неё. Её силы — уменьшение, взрывы, огонь, космические порталы, сверхсила, суперскорость, магнетизм, сливание со стеной, торнадо и т. д.

Алан Диаз (Деван Леон) — работает в больнице. Его сила — телекинез, превращение в животных. Старается сделать жизнь Каза и Оливера несчастной и хочет, чтобы их уволили.

Хорас Диаз или Кадуцио (Карлос Лакамара) — главный врач госпиталя. Дядя Алана. Его силы — телекинез, остановка объектов во времени, исцеление.

Тиктон (Джилон Гайерой) — Его силы — суперскорость, сверхсила, регенерация.

Аннигилятор (Дэвид Соболов) — мутант. Крадёт суперспособности.

Солнечная вспышка (Карли Холлас) — супергероиня. Управляет огнём.

Список серий телесериала

Трансляции 
Первая серия первого сезона вышла 7 октября 2013 года на канале Disney XD и 12 октября 2013 на Disney Channel, 2 ноября 2013 года на Disney в Канаде. Первый сезон закончился 15 сентября 2014 года. 20 октября 2014 года состоялась премьера второго сезона. Второй сезон закончился 9 сентября 2015 года. .

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы-ситкомы США
Шоу Disney XD
Телесериалы на английском языке